Adramelech steht für:
 Adramelech, assyrischer Königssohn, siehe Arda-Mulissu
 Adramelech (Band), finnische Death-Metal-Band
 Adramelech (Dämon), ein mittelalterlicher Dämon
 Adramelech (Gottheit), syrische Gottheit

Siehe auch:
 Adramelch